Kallenbach ist der Name von geographischen Objekten:

Fließgewässer:
 Kallenbach (Alsenz) oder Gutenbach, rechter Zufluss der Alsenz bei Bayerfeld-Steckweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Kallenbach (Appelbach) oder Gutenbach, rechter Zufluss des Appelbachs in Oberhausen an der Appel, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Kallenbach (Lahn), rechter Zufluss der Lahn bei Löhnberg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen

Ortschaften:
 Kallenbach (Ortschaft), Ortschaft im Lahn-Dill-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Kallenbach (Dorsten), Ortsteil von Dorsten im Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen

Kallenbach ist der Familienname folgender Personen:
 André Kallenbach (* 1957), deutscher Schauspieler
 Anja Kallenbach (* 1988), deutsche Schönheitskönigin und Miss Germany 
 August Kallenbach, Wuppertaler Original, siehe Liste der Wuppertaler Originale
 Eberhard Kallenbach (1935–2016), deutscher Hochschullehrer und Politiker (NDPD)
 Franz Kallenbach (1893–1944), deutscher Mykologe
 Georg Gottfried Kallenbach (1805–1865), deutscher Kunstwissenschaftler und Architekturhistoriker
 Gisela Kallenbach (* 1944), deutsche Europapolitikerin (Bündnis 90/Die Grünen)

 Hermann Kallenbach (1871–1945), deutscher Architekt
 John Kallenbach (* 1983), deutscher Kickboxer
 Jörg Kallenbach (* 1953), deutscher Politiker (CDU)
 Kenneth Keith Kallenbach (1969–2008), US-amerikanischer Schauspieler und Moderator
 KD Kallenbach († 2015), deutscher Künstler
 Manfred Kallenbach (1942–2010), deutscher Fußballtorwart
 Otto Kallenbach (1911–1992), deutscher Bildhauer
 Reinhard Kallenbach (* 1963), deutscher Journalist und Autor
 Richard Kallenbach (1889–1984), deutscher Jurist
 Wanda Kallenbach (1902–1944), deutsches NS-Opfer
 Werner Kallenbach (* 1941), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Callenbach